Jméno a příjmení Richard Podaný má více nositelů:

 Richard Podaný (politik) – český a československý politik, poúnorový poslanec za KSČ (1895–1970)
 Richard Podaný (překladatel) – český překladatel (narozen 1962)